Junack ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Junack (1870–1943), deutscher Forstberater, Publizist und Erfinder
 Hermann Junack (1912–1992), deutscher Forstmann und Publizist

Siehe auch:
 Junak